Siegfried steht für:
 Siegfried (Vorname), männlicher Vorname, zu Namensträgern siehe dort
 Siegfried (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Siegfried der Drachentöter, Held aus dem Nibelungenlied
 Siegfried, sagenhafter König von Môrlant, siehe Kudrun
 Siegfried, Hauptfigur in Die Nibelungen (Hebbel), Teile Der gehörnte Siegfried und Siegfrieds Tod
 Siegfried (Band), Epic-Metal-Band, Österreich 
 Siegfried Holding, Schweizer Pharmaunternehmen
 Siegfried (Geschütz), Eisenbahngeschütz
 Kaliwerk Siegfried-Giesen, ehemaliges Kalibergwerk in Giesen
 SMS Siegfried, Küstenpanzerschiff der Kaiserlichen Marine
 Siegfried (Schiff, 1886), ehemaliges Fahrgastschiff in Berlin
 Führerhauptquartier Siegfried, Pullach
 Unternehmen Siegfried, deutsche Operationen zur Einnahme der estnischen Insel Dagö im Zweiten Weltkrieg
 Siegfriedstellung, Defensivstellung der deutschen Truppen im Ersten Weltkrieg

Siegfried ist der Name folgender

Orte:
 Siegfried (Hainichen), Ortsteil der Stadt Hainichen in Sachsen
 Siegfried-Gletscher, Gletscher der Rothschild-Insel, Antarktis

geografischer Objekte:
 Siegfried Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Werke:
 Siegfried (Oper), Oper von Richard Wagner über Siegfried den Drachentöter
 Siegfried (Jean Giraudoux), Bühnenstück aus dem Jahr 1928
 Siegfried (Film), Filmkomödie von Sven Unterwaldt über den Drachentöter Siegfried (2005)
 Siegfried (Roman), Roman von Harry Mulisch

Siehe auch: